Lista delle città del Montana, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni (city e town) dello Stato e i maggiori census-designated place (CDP).

I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2010.

Collegamenti esterni 
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
 
Montana